Оффе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 135 км на північний захід від Парижа, 31 км на північ від Руана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Оффе, Крессі i Севі було об'єднано в новий муніципалітет Валь-де-Сі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 834 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1838,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Оффе
 Оффе на сайті французького Національного інституту географії
 Оффе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оффе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Сена